Здор — фамилия:

 Здор, Александр Викторович — штурман самолёта Ил-76, принудительно посаженнего на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане.
 Здор, Анна Юрьевна (род. 1983) — российская актриса театра и кино.